

Kluby sportowe 
 Arsenal F.C. – angielski klub piłkarski z siedzibą w północnym Londynie, 13-krotny mistrz kraju
 Arsenal L.F.C. – angielski żeński klub piłkarski 
 Arsenal TV – telewizja klubowa działająca w latach 2008–2009
 Arsenal de Llavallol Buenos Aires – argentyński klub piłkarski z siedzibą w Llavallol 
 Arsenal Sarandí – argentyński klub piłkarski z siedzibą w Sarandí
 Arsenal Tivat – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Tivat
 Arsenali Tbilisi – gruziński klub piłkarski z siedzibą w Tbilisi
 Arsenał Charków – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Charkowie
 Arsenał Kijów – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Kijowie

Stadiony 
 Arsenal Stadium – dawny stadion piłkarski londyńskiego Arsenalu
 Arsenal Ground –  stadion w Saint Anne na wyspie Alderney

Przemysł zbrojeniowy 
 Royal Arsenal (arsenał królewski) – angielskie zakłady uzbrojenia artyleryjskiego w Woolwich w Londynie, założony w XVI wieku
 Arsenal de la Carraca – hiszpański arsenał morski w Kadyksie, założony w 1717
 Arsenal de l'Aéronautique – francuska państwowa, wojskowa wytwórnia lotnicza, założona w 1936 roku

Myśliwce 
 Arsenal VG 33 – francuski myśliwiec z 1939 roku
 Arsenal VG 70 – francuski, odrzutowy samolot doświadczalny z 1945 roku
 Arsenal VG 90 – francuski, prototypowy myśliwiec pokładowy z 1949 roku
 Arsenal Delanne 10 – francuski, prototypowy myśliwiec z tandemowymi skrzydłami

Zobacz też 
 
 Arsenał
 Arsenał (ujednoznacznienie)
 Arsenalna (stacja metra)